

Sigle 
 Banca Popolare Italiana – ex banca italiana
 Bribe Payers Index – indice di propensione alla corruzione
 British Phonographic Industry – federazione inglese di imprese produttrici in campo musicale

Codici 
 BPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Big Piney-Marbleton, Big Piney (Wyoming), Stati Uniti